Het Nederlands kampioenschap bandstoten (een spelsoort in het carambolebiljart) wordt jaarlijks georganiseerd door de afdeling 'Carambole' van de KNBB.
Dit kampioenschap werd voor het eerst gespeeld in het seizoen 1943/44. Pas in het seizoen 1950/51 stond bandstoten voor de tweede keer op de kalender. Met uitzondering van het seizoen 1989/90 heeft er vervolgens elk seizoen een titelstrijd plaatsgevonden. Recordtitelhouders is Jean Paul de Bruijn met 14 titels.

Erelijst

Medaillespiegel 

Bandstoten
Bandstoten